Eudiscopus est un genre de chauves-souris ne contenant qu'une seule espèce.

Liste des espèces 
 Eudiscopus denticulus

Liens externes 
 

Chiroptère (nom scientifique)
Vespertilionidae